Le terme anglophone instancing peut se référer à différentes possibilités :

 Au geometry instancing, une technique utilisée dans la synthèse d'image 3D.
 Aux donjons instanciés, une technique des MMORPG permettant de dupliquer à l'identique une zone virtuelle autant de fois qu'elle sera sollicitée par un nombre défini de joueurs.

Générateur de paysage
Solution 3D